

Toponymie 
 Hautpoul est un village de la commune de Mazamet dans le Tarn
Le château d'Hautpoul est un château-fort en ruines du Tarn.
Le château des Hautpoul est un château-fort de Rennes-le-Château dans l'Aude.

Patronymie  

 Alphonse Henri d'Hautpoul (1789-1865), général et homme politique français ;
 Anne-Marie de Beaufort d'Hautpoul (1763-1837), auteur du  ;
 Charles Marie Benjamin d'Hautpoul (1772-1853), général de brigade de la Restauration ;
 Charles Marie Napoléon de Beaufort d'Hautpoul (1804-1890), général du second Empire français ;
 Édouard Brandoin de Ballaguier Marquis de Beaufort d'Hautpoul (1782-1831), colonel du premier Empire ;
 Eugène d'Hautpoul (1821-1875), homme politique toulousain ;
 Jean Joseph Ange d'Hautpoul (1754-1807), général de division français de la Révolution et de l'Empire ;
 Marie Constant Fidèle Henri d'Hautpoul (1780-1854), général de la Restauration.
La famille d'Hautpoul, famille noble languedocienne.

Navire 
 D'Hautpoul (navire), navire de la classe Téméraire, capturé par les Britanniques

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France